2. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje  

11. stoletje pr. n. št. | 10. stoletje pr. n. št. | 9. stoletje pr. n. št. | 8. stoletje pr. n. št. | 7. stoletje pr. n. št. | 6. stoletje pr. n. št. | 5. stoletje pr. n. št. 

 Druga stoletja  

Osmo stoletje pr. n. št. obsega leta od 800 pr. n. št. do vključno 701 pr. n. št.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po petem stoletju pr. n. št. so pisana ležeče.